Sparsholt kan syfta på följande platser:

Storbrditannien 

 Sparsholt, Hampshire, ort i England, 
 Sparsholt, Oxfordshire, ort i England,